Simpson County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Simpson County, Kentucky 
 Simpson County, Mississippi